Евгений Мешков:
 Мешков, Евгений Евграфович (1937—2020) — советский, российский физик.
 Мешков, Евгений Евгеньевич (род. 1984) — казахстанский футболист.